Diabetes control and complications trial
DC Current Transformer